Cesare Miceli Picardi – attore italiano
 Francesco Miceli Picardi – politico italiano